Mikael Gunnulfsen (ur. 25 marca 1993) – norweski biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Gunnulfsen pojawił się 12 lutego 2010 roku w Hovden, gdzie w zawodach juniorskich zajął 326. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Nigdy nie wystąpił na mistrzostwach świata juniorów. W 2016 roku wystartował jednak na mistrzostwach świata młodzieżowców w Râșnovie, gdzie zdobył brązowy medal w biegu na 15 km stylem klasycznym. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie Jens Burman ze Szwecji oraz Rosjanin Aleksiej Czerwotkin. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 3 lutego 2016 roku w Drammen, zajmując 33. miejsce w sprincie klasykiem. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 9 marca 2019 podczas PŚ w Oslo, na dystansie 50 km stylem klasycznym ze startu wspólnego uplasował się na 8. miejscu.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Gunnulfsen nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993